Portageville – divisione amministrativa (hamlet) dello Stato di New York, Stati Uniti
Portageville – comune del Missouri, Stati Uniti